Rüdt ist der Familienname folgender Personen:

 Philipp August Rüdt (1844–1918), deutscher Jurist, Redakteur und Politiker (SPD) 

Rüdt steht für:

 Rüdt von Collenberg, Adelsfamilie